Skylla – przylądek na Sycylii.

Według mitologii greckiej w jego pobliżu żył potwór nazywany Scyllą. Na przylądku znajdowała się jaskinia, w której potwór miał swoje siedlisko. Przepłynęli koło niego bezpiecznie Argonauci. Natomiast Odyseusz, który próbował tamtędy się przedostać, utracił kilku towarzyszy.

Geografia mitologii greckiej
Geografia Sycylii